Ворог суспільства — означає злочинця, який особливо небезпечний для сукупності людей. У Сполучених Штатах цей вислів використовувався засобами масової інформації та владою в 1920-х і 1930-х роках до таких гангстерів, як Аль Капоне та Джон Діллінджер.

Фільми 
  : «Ворог суспільства» — американська кримінальна драма режисера Вільяма Веллмана.
  : «Ворог суспільства № 1» — французька комедія з Фернанделем у головній ролі.
  : «Ворог суспільства № 1»  — американський фільм.
  :  — фільм французького режисера .
  : «Ворог держави № 1: Легенда» — франко-канадсько-італійський фільм Жана-Франсуа Ріше.
  :  — франкомовний бельгійський телесеріал, створений Антуаном Буром, Фредом Кастадо, Жилем де Вогелем, Маттьє Франсесом та Крістофером Єйтсом, що транслювався з 1 травня 2016 року на каналі La Une.

Музика 
 1982 :  — музичний альбом французького пісняра .
 2011 :  — пісня американського гурту «Мегадет», написана Дейвом Мастейном.

Багатозначні терміни: фільми